Santesson är ett svenskt efternamn bildat av förnamnet Sante och tillägget son. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Santesson 391 
 Santhesson, 4
Totalt blir detta 395 personer.

Personer med efternamnet Santesson
 Anton Santesson (1825–1892),  gymnast
 Ann-Christin Santesson (född 1948), produktionsledare, scripta och skådespelare
 Arne Santesson (1930–2021), ingenjör
 Awa Santesson-Sey (född 1997), sångerska
 Axel Santesson (1844–1909), medaljgravör
 Berndt Harder Santesson (1776–1862), köpman
 Bernhard Santesson (1813–1886), apotekare
 Bernt Santesson, dansk formgivare
 Birger Santesson (1845–1893), bergsvetenskapsman
 Carl Santesson (1885–1959), litteraturhistoriker
 Carl Gustaf Santesson, flera personer
 Carl Gustaf Santesson (farmakolog) (1862–1939), läkare, farmakolog, professor
 Carl Gustaf Santesson (kirurg) (1819–1886), läkare, professor i kirurgi
 Fritiof Santesson (1881–1947), bankman och idrottsledare
 Gerd Santesson (1903–1943), norsk-svensk skribent och motståndskvinna
 Hans Stefan Santesson (1914–1975), amerikansk SF/fantasyförfattare och redaktör
 Henrik Santesson (geolog) (1847–1915), geolog
 Henrik Santesson (1859–1912), advokat, finansman, VD i Nobelstiftelsen 
 Joakim Santesson, (1946–2014), läkare och entreprenör
 Johan Santesson (1944–2001), docent och forskningschef
 Johan Axel Santesson (1868–1934), spelman
 Kåre Santesson (född 1928), skådespelare
 Lars Santesson (1901–1971), radiopatolog, professor
 Lena Santesson-Carlson (1918–1997), konstnär
 Mai Santesson (1914–1993), journalist och författare
 Måns Santesson (1894–1988), militär
 Nils Santesson (1873–1960), fabrikör, konsthantverkare ooh skulptör
 Ninnan Santesson (1891–1969) skulptör
 Olle Santesson (1900–1981), arkitekt och målare
 Olof Santesson (född 1932), journalist
 Otto Santesson (1874–1950), lärare och arkeolog
 Per Santesson (1892–1982), justitieråd
 Peter Santesson (född 1974), statsvetare och skribent
 Rolf Santesson (1916–2013), botanist, forskningsområde lavar

Småländska släkten Santesson
Santesson är en svensk, från Småland härstammande släkt, vars stamfader Per Santesson (född på 1620-talet; dödsåret okänt) deltog i Karl X Gustavs polska och danska krig och dog på sin gård Bökhult i Långaryds socken, som då hörde till Jönköpings län. Släkten är vitt utgrenad  i Sverige (en av grenarna, den äldsta, skriver sig Santhesson) .

Kända medlemmar
 Berndt Harder Santesson (1776–1862), köpman
 Bernhard Santesson (1813–1886), apotekare
 Carl Gustaf Santesson (kirurg) (1819–1886)
 Anton Santesson (1825–1892), gymnast
 Henrik Santesson (1859–1912), advokat, finansman, VD i Nobelstiftelsen 
 Carl Gustaf Santesson (farmakolog) (1862–1939)
 Fritiof Santesson (1881–1947), idrottsledare
 Carl Harder Santesson (1885–1959), litteraturhistoriker
 Ninnan Santesson (1891–1969), skulptör
 Per Santesson (1892–1982), justitieråd
 Olle Santesson (1900–1981), arkitekt och målare
 Lars Santesson (1901–1971), radiopatolog
 Kåre Santesson (född 1928), skådespelare

Tenngjutargrenen 
Se Santessonska tenngjuteriet
 Nils Abraham Santesson (1808–75) tenngjutarmästare, skråets ålderman, syssling till kirurgen Carl Gustaf 
 Berndt-Oscar Santesson (1815–1887) tenngjutarmästare, bror till Nils Abraham 
 Frans Santesson (1834–1916) , tenngjutare son till Nils Abraham
 Bror Axel Santesson, ingenjör och tenngravör, innehavare av restaurang Tennstopet. Sonson till Nils Abraham
 Nils Santesson (1873–1960), fabrikör, konsthantverkare ooh skulptör, son till Frans
 Bror-Oscar Santesson (1913–1998) sonson till Berndt-Oscar troligen siste innehavaren av familjeföretaget
 Hans Stefan Santesson (1914–1975) amerikansk SF/fantasyförfattare och redaktör, son til Nils

Santesson från Snöstorp 
Sante Svensson (1843–1914) i Snöstorp, Halland, som tillhörde Långarydssläkten är stamfar för en annan Santesson-släkt.

Kända medlemmar
 Mai Santesson (1914–1993), journalist och författare, sondotter till Sante Svensson
 Rolf Santesson (1916–2013), botanist, forskningsområde lavar, bror till Mai
 Johan Santesson (1944–2001), docent och forskningschef, son till Rolf
 Joakim Santesson, (1946–2014), läkare och företagsentreprenör, son till Mai

Utan känd släktskap 
 Awa Santesson-Sey (född 1997), svensk sångerska

Fiktiva personer samt övrigt 
 Sally Santesson, fiktiv figur i Sally (TV-serie)
 B H Santesson, ångfartyg

Källor

Noter

Vidare läsning 

Svenska släktkalendern 1930 s 714–724

Externa länkar 
 Släkttavla över den småländska släkten Santesson, ur Svenskt biografiskt lexikon

Svenska efternamn
Sonnamn
Svenska släkter
Ugglan